Okręty US Navy o nazwie USS "San Diego", pochodzącej od miasta San Diego:
 Pierwszy "San Diego" nosił wcześniej nazwę 
 Drugi  był lekkim krążownikiem, który służył w latach 1942–1946. Walczył w czasie II wojny światowej na Pacyfiku
 Trzeci  był okrętem magazynowym (ang. combat store ship), który był w służbie w latach 1969–1997.
 Czwarty  okręt desantowy typu San Antonio, zwodowany w 2010 roku, w służbie od 2012

San Diego